Angerpoint ist der Ortsname von

 Angerpoint (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Angerpoint (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern